Burón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Burón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Burón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar